DKW F102 — легковой автомобиль, который выпускался с августа 1963 года немецким производителем Auto Union. Завершив Auto Union 1000, это была последняя модель под маркой DKW, а также последний западногерманский серийный автомобиль, оснащенный двухтактным двигателем. Всего было выпущено 53,053 единицы.

Технические характеристики

Галерея

Примечания

Ссылки 
 DKW F102 на оф. сайте «audi.com»

F102